paradygmat – w nauce wzorzec lub najogólniejszy model lub jako wzorcowy przykład
 paradygmat programowania
 paradygmat fleksyjny